Обно́рский

Русская семинаристская фамилия 
 Обнорский, Виктор Павлович (1851—1919) — революционер.
 Обнорский, Николай Петрович (1873—1949) — профессор Пермского университета (с 1916), преподаватель зарубежной литературы и латыни, один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.
 Обнорский, Павел Александрович (1844—1892) — этнограф, общественный деятель.
 Обнорский, Сергей Петрович (1888—1962) — лингвист, академик АН СССР.

География 
 Павло-Обнорский монастырь

Святые с эпитетом «Обнорский» в честь монастыря 
 Павел Обнорский — ученик Сергия Радонежского, основатель Павло-Обнорского монастыря.
 Сильвестр Обнорский — ученик Сергия Радонежского, пустынножитель, основатель Воскресенского монастыря на Обноре.
 Дионисий Обнорский